Mit dem mehrdeutigen Begriff Streifenmaus werden verschiedene Nagetiere bezeichnet:
 die Steppenbirkenmaus (Sicista subtilis)
 mehrere Vertreter der Gattung der Streifengrasmäuse (Lemniscomys)
 mehrere Vertreter der Gattung der Streifenmäuse (Hybomys)